New Florence, une ville du comté de Montgomery, dans le Missouri.
 New Florence, un borough en Pennsylvanie.